Анатолий Греков:
 Греков, Анатолий Андреевич (1935—2012) — советский и российский физик, академик РАО (1992), заслуженный деятель науки РФ (1995).
 Греков, Анатолий Петрович (род. 1929) — доктор химических наук, профессор, академик Украинской технологической академии, Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1981), заслуженный деятель науки и техники УССР (1990).